Hirschi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Hirschi (* 1985), australische Journalistin und Vloggerin, bekannt als Supercar Blondie
 Caspar Hirschi (* 1975), Schweizer Historiker
 Godi Hirschi (1932–2017), Schweizer Maler, Grafiker und Lehrer aus dem Kanton Luzern
 Hans Hirschi (1876–1964), Schweizer Erdölgeologe und Manager
 Irma Hirschi (* 1951), Schweizer Politikerin (PSA)
 Jonathan Hirschi (* 1986), Schweizer Auto-Rennfahrer
 Marc Hirschi (* 1998), Schweizer Radsportler
 Pascal Hirschi (* 1991), deutscher Taekwondoin
 Steve Hirschi (* 1981), Schweizer Eishockeyspieler
 Travis Hirschi (1935–2017), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe

Siehe auch:
 Estadio Jorge Luis Hirschi, Stadion in La Plata, Argentinien